Бе́скин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Бескин, Израиль Соломонович (1895—1964) — Герой Советского Союза.
 Бескин, Исаак Романович (1902—1978) — советский художник.
 Бескин, Михаил Мартынович (Меерович) — русский и советский поэт-сатирик, драматург, журналист, редактор, брат О. М. Бескина.
 Бескин, Осип Мартынович (1892—1969) — советский театральный и художественный критик, искусствовед, издательский работник, редактор, брат Э. М. Бескина.
 Бескин, Эммануил Мартынович (1877—1940) — российский и советский театральный критик и историк театра, переводчик.

 Бескина, Ада Моисеевна (1901—1940?, погибла в заключении) — сотрудница ГИХЛ, критик, жена А. Д. Камегулова.